Sorger ist der Familienname folgender Personen:

 Constantin Sorger (1829–1877), deutscher Kommunalpolitiker
 Ernst Sorger (1892–1945), österreichischer Psychiater und T4-Gutachter
 Friederike Sorger (1914–2001), österreichische Botanikerin 
 Gregor Sorger (1906–1950), deutscher Benediktinermönch
 Karlheinz Sorger (1930–2019), deutscher römisch-katholischer Theologe
 Peter Sorger (1938–2022), österreichischer Mathematikdidaktiker und Hochschullehrer 
 Sebastian Sorger (* 1974), deutscher Regisseur
 Veit Sorger (* 1942), österreichischer Manager